Jesse Phillips peut désigner :

  (1837-1901), juriste et officier militaire américain ;
  (né en 1986), céiste australien.

Voir aussi